Los nombres de Catedral de Santa María o Catedral de Nuestra Señora es el nombre de varios edificios cristianos:

 En Alemania 

 la Catedral de Santa María, en Aquisgrán;
 la Catedral de Santa María, en Friburgo de Brisgovia;
 la Catedral de Santa María, en Hildesheim;
 la Catedral de Santa María, en Hamburgo;

 En Argelia
 la Catedral de Santa María, en Orán;

 En Australia 
 la Catedral de Santa María, en Darwin;
 la Catedral de Santa María, en Hobart;
 la Catedral de Santa María, en Perth;
 la Catedral de Santa María, en Sídney;

 En Bangladés
 la Catedral de Santa María, en Daca;

 En Bélgica 
 la Catedral de Santa María, en Amberes;

 En Canadá 
 la Catedral de Santa María, en Calgary;
 la Catedral de Santa María, en Quebec;
 la Catedral de Santa María, en Winnipeg;

 En España 
 la Catedral de Santa María, en Burgos;
 la Catedral de Santa María, en Calahorra;
 la Catedral de Santa María, en Ciudad Rodrigo;
 la Catedral de Santa María, en Ciudadela;
 la Mezquita-Catedral de Santa María, en Córdoba;
 la Catedral de Santa María, en Cuenca;
 la Catedral de Santa María, en Gerona;
 la Catedral de Santa María, en Huesca;
 la Catedral de Santa María de Regla, en León;
 la Catedral de Santa María, en Lugo;
 la Catedral de Santa María La Real de La Almudena, en Madrid;
 la Catedral de Santa María, en Mérida;
 la Catedral de Santa María, en Monzón, provincia de Huesca;
 la Catedral de Santa María, en Murcia;
 la Catedral de Santa María, en Palma de Mallorca;
 la Catedral de Santa María, en Pamplona;
 la Catedral de Santa María, en Segovia;
 la Catedral de Santa María, en Sevilla;
 la Catedral de Santa María, en Sigüenza;
 la Catedral de Santa María, en Solsona;
 la Catedral de Santa María, en Tarragona;
 la Catedral de Santa María, en Teruel;
 la Catedral de Santa María, en Toledo;
 la Catedral de Santa María, en Tortosa;
 la Catedral de Santa María, en Tudela;
 la Catedral de Santa María, en Tuy;
 la Catedral de Santa María, en Urgel;
 la Catedral de Santa María, en Valencia;
 la Catedral de Santa María, en Vitoria;

 En Estados Unidos 
 la Catedral de Santa María, en Amarillo;
 la Catedral de Santa María, en Cheyenne;
 la Catedral de Santa María, en Colorado;
 la Catedral de Santa María, en Fargo;
 la Catedral de Santa María, en Gaylord;
 la Catedral de Santa María, en Kingston;
 la Catedral de Santa María, en Lansing;
 la Catedral de Santa María, en Miami;
 la Catedral de Santa María, en Ogdensburg;
 la Catedral de Santa María, en Portland;
 la Catedral de Santa María, en St. Cloud;

 En Estonia 
 la Catedral de Nuestra Señora, en Tallin;

 En Finlandia 
 la Catedral de Santa María, en Turku;

 En Francia
 Véase el listado de catedrales de Notre Dame.

 En Hungría 
 la Catedral de Nuestra Señora de Hungría, en Szeged;

 En India
 la Catedral de Santa María, en Jalandhar;
 la Catedral de Santa María, en Jammu;
 la Catedral de Santa María, en Pattom;
 la Catedral de Santa María, en Punalur;

 En Indonesia
 la Catedral de Santa María, en Palangka Raya;
 la Catedral de Santa María, en Samarinda;

 En Inglaterra 
 la Catedral de Santa María, en Middlesbrough;
 la Catedral de Santa María, en Middlesbrough;

 En Irlanda 
 la Catedral de Santa María, en Cork;
 la Catedral de Santa María, en Killarney;
 la Catedral de Santa María, en Limerick;

 En Italia 
 la Catedral de Santa María, en Alguer;
 la Catedral de Santa María, en Cagliari;
 la Catedral de Santa María, en Cortona;
 la Catedral de Santa María la Nueva, en Caltanissetta;
 la Catedral de Santa María Assunta, en Ventimiglia;

 En Japón 
 la Catedral de Santa María, en Tokio;

 En Luxemburgo 
 la Catedral de Santa María, en Luxemburgo;

 En Malasia
 la Catedral de Santa María, en Sandakan

 En Namibia
 la Catedral de Santa María, en Rundu

 En Papúa Nueva Guinea
 la Catedral de Santa María, en Puerto Moresby

 En Portugal 
 la Catedral de Santa María, en Lisboa;

 En Sri Lanka
 la Catedral de Santa María, en Batticaloa;

 En Sudáfrica
 la Catedral de Santa María, en Kimberley;

 En Suecia 
 la Catedral de Santa María, en Skara;
 la Catedral de Santa María, en Visby;
 la Catedral de Santa María, en Västerås;

 En Turquía
 la Catedral de Santa María, en Diyarbakir
 la Catedral de Santa María, en Estambul
 la Catedral de Santa María, en Urmía

 En Uganda
 la Catedral de Santa María, en Kampala

También existen varias concatedrales con la misma advocación:

Concatedrales 

 la Concatedral de Santa María, en Cáceres;
 la Concatedral de Santa María, en Castellón de la Plana;
 la Concatedral de Santa María, en Guadalajara;
 la Concatedral de Santa María, en Logroño;
 la Concatedral de Santa María, en Vigo;